Дидье Андрес Морено Асприлья (; род. 15 сентября 1991 года, Бахо-Баудо, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Морено — воспитанник клуба «Америки» из Кали. В 2010 году он дебютировал за основной состав. В начале 2011 года Морено перешёл в «Индепендьенте Санта-Фе». 12 марта в матче против «Ла Экидад» он дебютировал в Кубке Мустанга. В 2012 году Дидье помог клубу выиграть чемпионат. Летом 2013 года Морено перешёл в «Атлетико Уила». 3 августа в матче против «Рионегро Агилас» он дебютировал за новую команду. В поединке против Патриотас Дидье забил свой первый гол за Атлетико Уила. В начале 2015 года Морено подписал контракт с «Индепендьенте Медельин». 31 января в матче против «Онсе Кальдас» он дебютировал за новый клуб. В 2016 году Морено во второй раз стал чемпионом Колумбии. 19 сентября 2017 года в поединке против «Атлетико Букараманга» Дидье забил свой первый гол за «Индепендьенте Медельин».

Летом 2018 года Морено был отдан в аренду в испанский «Депортиво Ла-Корунья». 24 августа в матче против «Эстремадуры» он дебютировал в Сегнуде. В 2019 году Дидье вернулся в «Индепендьенте Медельин».

Международная карьера 
В 2011 году Морено в составе молодёжной сборной Колумбии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Аргентины, Парагвая, Уругвая, Боливии и дважды Эквадора.

Летом того же года Морено принял участие в домашнем молодёжном чемпионате мира. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Мали, Северной Кореи, Коста-Рики и Мексики.

12 октября 2018 года в товарищеском матче против сборной США Морено дебютировал за сборную Колумбии.

Достижения 
Командные

 «Индепендьенте Санта-Фе»
 Победитель Чемпионата Колумбии — Апертура 2012
 Победитель Суперлиги Колумбии — 2013

 «Индепендьенте Медельин»
 Победитель Чемпионата Колумбии — Апертура 2016

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»